Ла Вентиља има више значења:

 Ла Вентиља, Ла Вентиља дел Пуерто (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вентиља (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вентиља (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вентиља (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вентиља (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вентиља (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вентиља (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вентиља (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вентиља (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику